La Coupe d'Ukraine de football 2009-2010 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Tavria Simferopol contre le Metalurh Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2009-2010 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2009-2010 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2009-2010 sur le site de la RSSSF.

2009-2010
Ukraine
Sport en Ukraine en 2009
Sport en Ukraine en 2010